Филира может означать:

 Филира — богиня древнегреческой мифологии.
 Филира (Родопи) — деревня в Греции.

См. также 
 Филиури